Alain Darroze
 Hélène Darroze